AA Internacional (Limeira), Braziliaanse voetbalclub uit Limeira
 AA Internacional (Bebedouro), Braziliaanse voetbalclub uit Bebedouro
 Football and Athletic Club, Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro, die ook onder deze naam speelde